East Yorkshire steht für:

 East Yorkshire (District), eine britische Verwaltungseinheit
 East Yorkshire (Wahlkreis), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus

Siehe auch:
 East Riding of Yorkshire, britische Unitary Authority